Mühlheim může být:

 Mühlheim am Inn – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Mühlheim am Main – město v německé spolkové zemi Hesensko
 Mühlheim an der Donau – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko

Podobné názvy 
 Mülheim
 Müllheim